Для старшей серии GP2, смотрите GP2 в сезоне 2010.

Сезон 2009/10 GP2 Asia — третий сезон серии GP2 Asia. Сезон начался 31 октября 2009 года в ОАЭ на новой трассе Яс Марина и завершился 14 марта 2010 года в Бахрейне на трассе в Сахире.

В сезоне приняли участие все команды сезона 2009 GP2, исключая Racing Engineering, место которой заняла Qi-Meritus Mahara. Durango выбыли из списка команд по финансовым причинам.

Чемпионом стали Давиде Вальсекки и iSport International.

Состав команд

Календарь 2009/10 

Сезон начался 31 октября 2009 года в Абу-Даби на новой трассе Яс Марина.

Результаты

Положения в чемпионате

Личный зачет

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт GP2 Asia

Сезоны азиатского чемпионата GP2